Татьяна Георгиевна Бруни (1902—2001) — советская и российская театральная художница, график и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1960). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950).

Биография 
Татьяна Георгиевна принадлежит к петербуржской семье итальянского происхождения, многие представители которой были художниками и музыкантами. Особенно известен её прадед художник Фёдор Антонович Бруни, сын Антонио Бруни, переехавшего в Россию. Её отец, Георгий Юльевич, был профессиональным музыкантом и, в частности, давал уроки музыки маленькому Сергею Прокофьеву. Все члены семьи владели музыкальными инструментами. Татьяна Георгиевна в детстве занималась танцами. Её семья увлекалась театром, и ещё в детстве она постоянно посещала спектакли.

После обучения в гимназии, которая к концу обучения была уже преобразована в советскую школу, Татьяна Бруни получила художественное образование. Некоторое время она занималась в «детском классе» в Академии художеств у В. И. Шухаева. С 1920 года она училась в художественной школе Общества поощрения художеств в Петрограде, класс вёл Шнейдер, а после его смерти — у А. Р. Эберлинга, модного портретиста, одного из лучших преподавателей рисунка. В 1922 году классы Общества поощрения художеств были переведены в ВХУТЕИН (так тогда называлась Академия художеств), где она занималась по 1926 год. Среди её последующих педагогов называют О. Э. Браза, Н. Э. Радлова, В. И. Беляева, А. И. Вахрамеева и К. С. Петрова-Водкина. Татьяна Георгиевна закончила обучение как художник-пейзажист, но всю жизнь проработала театральной художницей.

Её первой театральной работой стало оформление в 1923 году балета С. С. Прокофьева «Мимолётности», поставленного в Петроградском институте ритма совершенного движения, который был небольшой концертной группой. В 1920-х годах в советском театральном искусстве шли активные поиски новых направлений. Характерной чертой времени было создание небольших, мобильных коллективов, не имевших постоянной площадки и много гастролировавших по стране. Татьяна Георгиевна и её муж Георгий Коршиков сотрудничали со многими коллективами. Кроме Института ритма совершенного движения, можно назвать «Молодой балет», руководимый Георгием Баланчивадзе, который позднее в Америке станет Джорджем Баланчиным, Театр пролетарского актёра, руководимый Н. Орбеловым и М. В. Кастальской, театры «Стройка», «Ансамбль», Драмы и комедии, ЛАРС (Ленинградский ансамбль работников сцены). Работа художницы в этих коллективах была в основном сосредоточена на костюмах, а оформление сцены было минимальным.

Первая работа в стационарном театре — постановка балета «Болт» балетмейстером Ф. В. Лопуховым в Ленинградском театре оперы и балета в 1931 году, выполненная совместно с мужем Г. Н. Коршиковым. Выполненные ею эскизы костюмов к «Болту» связаны с эстетикой кубизма. Но это был один из последних всплесков авангардизма в советском искусстве (неслучайно одна из современных выставок русского авангарда называется «От Малевича до Бруни»). Из довоенных работ Бруни критики отмечают оформление в Малом оперном театре балета «Тщетная предосторожность», отличающееся изяществом линий и мягких акварельными красками.

Работала преимущественно в Ленинграде, большинство работ выполнено в ЛМАТОБ (24 спектакля), а также в ЛАТОБ имени С. М. Кирова. Кроме того, работала в ЛБДТ имени М. Горького, ЛАТД имени А. С. Пушкина, Кукольном театре Евгения Деммени, ЛХУ, Ленинградском цирке, Балете на льду, Мюзик-холле и др. Однако основным направлением её деятельности был балет. Работала также в Оперной студии Ленинградской консерватории, Ленинградском гастрольном ансамбле классического балета. Кроме Ленинграда, оформляла спектакли в других городах: Театре оперы и балета им. Шевченко (Киев), Перми, Красноярске, Ярославле. В ряде случаев выполняла только костюмы к спектаклям.

Во время Великой отечественной войны погиб на фронте её муж, в 1941 году она осталась в блокадном Ленинграде, зимой 1941—1942 годов от истощения умерли её отец и брат. Татьяна Георгиевна в тяжёлом состоянии была эвакуирована из Ленинграда в марте 1942 года и попала в Пермь (тогда Молотов), куда был эвакуирован театр им. Кирова. Там она оформила многие спектакли («Лебединое озеро», «Дон-Кихот», «Тщетную предосторожность», «Спящую красавицу», «Жизель», «Ромео и Джульетту»), которые активно восстанавливались, несмотря на трудности военного времени. Её связь с Пермью не оборвалась после возвращения в Ленинград. Она оформила несколько спектаклей в Пермском театре оперы и балета.

Преподавала на постановочном факультете Ленинградского государственного театрального института имени А. Н. Островского, создателем и руководителем которого был Н. П. Акимов.

Прошла долгий творческий путь — последние работы для театра выполнены в возрасте около 80 лет.

Некоторые работы 
 8 апреля 1931 — совместно с Г. Н. Коршиковым «Болт» балет Д. Д. Шостаковича в 3 актах 7 картинах, сценарий В. В. Смирнова, ЛАТОБ имени С. М. Кирова, балетмейстер Ф. В. Лопухов
 1932 — совместно с Г. Н. Коршиковым опера Дж. Россини «Севильский цирюльник», Детский оперный театр
 1934 — совместно с Г. Н. Коршиковым оперетта К. Я. Листова «Ледяной дом», Ленинградский театр музыкальной комедии
 1936 — «Лестница славы», пьеса Э. Скриба, Ленинградский театр комедии
 1937 — «Черное домино» оперетта Д. Обера, Ленинградский театр музыкальной комедии
 10 января 1937 — «Тщетная предосторожность», композитора П. Гертеля, ЛМАТОБ, балетмейстер и либретто (по Ж. Добервалю) — Л. М. Лавровский.
 23 июня 1940 — «Барышня-крестьянка», на музыку одноактного балета композитора А. К. Глазунова «Барышня-служанка, или испытание Дамиса», сценарий М. X. Франгопуло по одноимённой повести А. С. Пушкина, выпускной спектакль ЛХУ на сцене ЛАТОБ имени С. М. Кирова, балетмейстер К. Ф. Боярский.
 1940 — «Вишневый сад», комедия в 4 действиях А. П. Чехова, Ленинградский Большой драматический театр, режиссёр П. П. Гайдебуров
 9 декабря 1942 — костюмы для балета «Гаянэ» А. И. Хачатуряна, сценарий К. Н. Державина, ЛАТОБ имени С. М. Кирова в эвакуации на сцене Пермского театра оперы и балета, балетмейстер Н. А. Анисимова, декорации — Н. И. Альтман
 1943 — «Дон Кихот», балет Л. Ф. Минкуса, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова в эвакуации на сцене Пермского театра оперы и балета, возобновление В. И. Пономарёвым
 1943 — «Жизель», балет А. Адана в 2 актах, сценарий Т. Готье, Ж. Сен-Жорж, Ж. Коралли; Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова в эвакуации на сцене Пермского театра оперы и балета, возобновление В. И. Пономарёвым
 1943 — «Лебединое озеро», балет П. И. Чайковского в 4 актах, сценарий В. П. Бегичева и В. Ф. Гельцера, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова в эвакуации на сцене Пермского театра оперы и балета, возобновление В. И. Пономарёвым по Л. И. Иванову и М. И. Петипа;,
 27 июня 1943 — «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова в эвакуации на сцене Пермского театра оперы и балета, возобновление В. И. Пономарёвым постановки М. И. Петипа и Л. И. Иванова
 4 декабря 1944 — «Ромео и Джульетта», балет С. С. Прокофьева в 3 актах 13 картинах по трагедии У. Шекспира, сценарий А. И. Пиотровского, С. С. Прокофьева, С. Э. Радлова, спектакль Ленинградского хореографического училища на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, сценическая композиция и постановка Л. В. Якобсона
 7 декабря 1944 — «Испанское каприччио», одноактные балеты на музыку Н. А. Римского-Корсакова выпускной спектакль Ленинградского хореографического училища на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, сценарий и балетмейстер Л В. Якобсон
 28 декабря 1944 — «Травиата», опера Дж. Верди, либретто Ф. М. Пьяве по драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями», Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, режиссёр И. Ю. Шлепянов
 12 мая 1945 — «Евгений Онегин», опера П. И. Чайковского, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, режиссёр И. Ю. Шлепянов
 22 июня 1945 — костюмы к балету П. И. Чайковского «Лебединое озеро», в 4 актах, сценарий В. П. Бегичева и В. Ф. Гельцера, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, хореография Л. И. Иванова и М. И. Петипа, возобновленная Ф. В. Лопуховым, декорации Б. И. Волков.
 22 марта 1946 — «Мнимый жених» балет М. И. Чулаки в 3 актах 6 картинах, сценарий П. А. Коломойцев. Б. А. Фенстер по комедии К. Гольдони «Слуга двух господ», Ленинградский Малый театр, балетмейстер Б. А. Фенстер (спектакль получил Сталинскую премию, но художницы среди награждённых нет)
 1946 — «Дон Кихот», балет Л. Ф. Минкуса, в 4 актах 8 картинах с прологом, сценарий М. И. Петипа, переработан Слонимским. Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, балетмейстеры П. А. Гусев, Н. А. Анисимова (новые танцы) и Р. И. Гербек
 3 ноября  — «Дуэнья», мировая премьера оперы С. С. Прокофьева совместно с И. Ю. Шлепяновым, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, режиссёр И. Ю. Шлепянов
 8 ноября 1948 — костюмы к балету «Доктор Айболит», композитора И. В. Морозова в 4 актах 8 картинах сценарий П. Ф. Аболимов по сказке К. И. Чуковского, Ленинградский Малый театр, балетмейстер Б. А. Фенстер, режиссёр Г. И. Исаева, декорации H.П. Акимова
 9 декабря 1949 — «Юность» балет М. И. Чулаки, сценарий Б. А. Фенстера и Ю. И. Слонимского по Н. А. Островскому, Ленинградский Малый театр, балетмейстер Б. А. Фенстер
 1949 — «Коппелия», балет-пантомима Л. Делиба в 2 актах 3 картинах новый сценарий Г. Б. Ягфельда по мотивам повести-сказки Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек», Ленинградский Малый театр, балетмейстер Н. А. Анисимова
 1949 — «Гаянэ», балет А. И. Хачатуряна, сценарий К. Н. Державина, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко, балетмейстер С. Н. Сергеев
 1950 — «Золушка», балет С. С. Прокофьева, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко балетмейстер С. Н. Сергеев
 29 декабря 1951 — «Барышня-крестьянка» балет Б. В. Асафьев в 3 актах 7 картинах по одноимённой повести А. С. Пушкина, сценарий Н. Д. Волкова, Ленинградский Малый театр, балетмейстер Б. А. Фенстер
 26 февраля 1952 — костюмы для «Испанское каприччио», одноактных балетов на музыку Н. А. Римского-Корсакова, Ленинградский Малый театр, сценарий и балетмейстер Л В. Якобсон, декорации — Н. П. Акимов.
 1952 — «Дон Кихот», балет Л. Ф. Минкуса, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко балетмейстер С. Н. Сергеев
 1952 — «Конёк-Горбунок», балет Ц.Пуни в 4 актах 9 картинах, сценарий А. Сен-Леона по одноимённой сказке П. П. Ершова, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко, балетмейстер С. Н. Сергеев
 1953 — «Красный мак», балет Р. М. Глиэра, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко балетмейстер С. Н. Сергеев)
 1954 — «Двенадцать месяцев» балет Б. Л. Битова, либретто А. Г. Хандамировой по драматической сказке С. Я. Маршака Ленинградский Малый театр, балетмейстер-режиссёр Б. А. Фенстер
 1954 — «Спящая красавица», балет П. И. Чайковского по сказкам Ш. Перро. Киевский театр им. Т. Г. Шевченко. Возобновление спектакля Ф. М. Лопуховым
 1954 — «Глубокие корни» пьеса Д. Гоу и Д. Юссо, Малый драматический театр, режиссёр Л. П. Юренин
 1954 — «Лекарь поневоле», пьеса Ж. Мольера, Малый драматический театр, режиссёр Л. С. Петрова
 1955 — «Ромео и Джульетта», балет С. С. Прокофьва, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко, балетмейстер В. И. Вронский
 1956 — «Жизель», балет А.Адана, Киевский театр им. Т. Г. Шевченко, возобновление спектакля С. Н. Сергеевым
 13 декабря 1956 — «Голубой Дунай» балет в 3 актах на музыку И.Штрауса по сценарию Н. Д. Волкова, Ленинградский Малый театр, балетмейстер — Б. А. Фенстер
 28 февраля 1958 — «Гаврош», балет Б. Л. Битова и Е. М. Корнблита в 3 актах, 5 картинах, сценарий — Леонид Браусевич и В. А. Варковицкий по мотивам романа В.Гюго «Отверженные» Ленинградский Малый театр, балетмейстер В. А. Варковицкий
 6 января 1959 — совместно с С. Б. Вирсаладзе- «Хореографические миниатюры», балетный спектакль, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, балетмейстер Л. В. Якобсон
 23 марта 1959 — «Франческа да Римини» на музыку симфонической фантазии П. И. Чайковского по эпизоду поэмы Данте «Божественная комедия», Ленинградский Малый театр, сценическая композиция К. Ф. Боярский
 16 ноября 1960 — «Накануне» балет И. И. Шварца, сценарий А. А. Белинского по роману И. С. Тургенева, Ленинградский Малый театр, балетмейстер К. Ф. Боярский
 29 декабря 1960 — совместно с Коротковой «Маскарад», балет Л. А. Лапутина в 4 актах либретто О. М. Дадишкилиани по одноимённой драме М. Ю. Лермонтова. Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова. балетмейстер Б. А. Фенстер
 1961 — «Тема с вариациями» на музыку 4 части «Сюиты для оркестра № 3 соль мажор» П. И. Чайковского, Ленинградский Малый театр, балетмейстер Р. И. Гербек;
 26 марта 1962, костюмы для одноактного балета «Жар-Птица», композитора И. Ф. Стравинского, в 2 картинах, сценарий M. M. Фокина по мотивам русских народных сказок, Ленинградский Малый театр. балетмейстер. К. Ф. Боярский по М. М. Фокину, декорации — С. А. Соломко
 15 декабря 1962 — восстановление декораций и костюмов по эскизам Л. Бакста для одноактного балета «Карнавал» на музыку одноимённого фортепианного. цикла Р. Шумана, сценарий M. M. Фокина. Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, возобновление К. M. Сергеевым спектакля М. М. Фокина.
 1964 — «Лебединое озеро», балет П. И. Чайковского в 4 актах, Ленинградский Малый театр, возобновление П. А. Гусева
 11 июня 1964 — «Золушка», балет С. С. Прокофьева в 3 актах сценарий Н. Д. Волкова по одноимённой сказке Ш. Перро, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, балетмейстер К. М. Сергеев
 30 октября 1965 — костюмы к балету «Фадетта» («Дикарка»), в 3 актах, 4 картинах на музыку балета «Сильвия» Л. Делиба, сценарий Л. М. Лавровского и В. Н. Соловьёва по мотивам повести Жорж Санд «Маленькая Фадетта» новая редакция балетм. Г. И. Исаева по Л. М. Лавровскому, декорации Эрбштейн и П. А. Штерич
 1967 — «Под небом Испании», Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, балетмейстер X. Влана-Томас де Фонса
 1969 — «Мимолётности», цикл хореографических миниатюры на музыку С. С. Прокофьева, ансамбль «Молодой балет», балетмейстер К. Я. Голейзовский
 1970 — совместно с дочерью, В. Г. Коршиковой, «Дон Кихот», Киевский театр им. Т. Г. Шевченко.
 1971 — «Контрасты», на музыку И. Ф. Стравинского, Ансамбль хореографических. миниатюр, балетмейстер Л. В. Якобсон
 1972 — «Вестрис», балет Г. И. Банщикова, Ансамбль хореографических. миниатюр, балетмейстер Л. В. Якобсон
 1972 — «Симфония бессмертия», на музыку Б. И. Тищенко, Ансамбль хореографических. миниатюр балетмейстер Л. В. Якобсон
 1973 — «Блестящий дивертисмент», на музыку М. И. Глинки, Ансамбль хореографических миниатюр, балетмейстер Л. В. Якобсон
 1974 — «Времена года», аллегорический балет А. К. Глазунова в 1 акте 4 картинах, либретто М. И. Петипа. Балет неоднократно ставился как выпускной спектакль Ленинградского хореографического училища на сцене театра им. Кирова, балетмейстер К. М. Сергеев
 4 июня 1975 — «Арлекинада» балет в 2 актах, композитора Р. Е. Дриго, сценарий и балетмейстер М. И. Петипа, Ленинградский Малый театр, возобновление П. А. Гусевым по хореографии М. И. Петипа
 23 ноября 1978 — совместно с Э. Я. Лещинским «Слуга двух господ» балет М. И. Чулаки («Мнимый жених») в 3 актах 6 картинах сценарий П. А. Коломойцев, Б. А. Фенстер по комедии К. Гольдони «Слуга двух господ», Ленинградский Малый театр, балетмейстер Н. Н. Боярчиков по А. Б. Фенстеру
 1979 — «Видение розы» на музыку концертной пьесы К. М. фон Вебера «Приглашение к танцу» сценарий Ж. П. Водуайе по стихотворению Т. Готье «Призрак розы», Московский классический балет, возобновление М. Э. Лиепа по М. М. Фокину
 28 августа 1979 — «Весна священная» (Картины языческой Руси в 2 частях) одноактный балет И. Ф. Стравинского, Московский классический балет на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского, сценарий и балетмейстеры — Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв
 1980 — «Доктор Айболит», Ленинградский Малый театр, балетмейстер Б. А. Фенстер, возобновление Н. Н. Боярчиков;
 28 декабря 1981 — «Эсмеральда», балет Ц. Пуни в 2 актах 5 картинах. сценарий Ж. Перро по роману В. Гюго «Собор Парижской богоматери», Ленинградский Малый театр, художественный руководитель Н. Н. Боярчиков по мотивам редакции Ж. Перро и М. И. Петипа, консультанты Т. М. Вечеслова и П. А. Гусев.
 1983 — «Волшебный камзол», балет Н. Н. Каретникова по повести Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», Московский классический балет, балетмейстеры Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв

Некоторые выставки 
 1956 — Персональная выставка Статья «Выставка работ Т. Г. Бруни» в журнале «Театр», 1956 № 3
 1971 — Персональная выставка в ЛОСХ (каталог, статья — Левитин Г. М.)
 1978 — Графика из частных собраний Ленинград, ГМИЛ (каталог, 1979)
 1981 — Москва-Париж (каталог)
 1982 — Персональная выставка балетных костюмов. ЛОСХ
 1985 — Персональная выставка в ЛОСХ
 1998 — Полифония. От Малевича до Татьяны Бруни. 1910—1930. Театральные эскизы русского авангарда. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства в Милане 
 2002, 19 сентября Санкт-Петербург, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. К 100-летию со дня рождения 
 2002, 6 ноября — Санкт-Петербург, Михайловский театр, К 100-летию со дня рождения
 2007 — Выставка в СТД, посвященная 105-летию со дня рождения 
 2007 — Выставка в ЦДХ, Москва, посвященная 105-летию со дня рождения 
 2008 — «Легенда Кировского театра». Выставка картин в Вашингтоне
 2010 — «АРТ-Пермь 2010»

Награды и звания 
 Сталинская премия второй степени (1950) — за оформление балетного спектакля «Юность» М. И. Чулаки
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1960)

Примечания

Литература 
 Левитин Г. М. Татьяна Георгиевна Бруни. Л.: Художник РСФСР, 1986 г. 160с.
 Татьяна Бруни. Живопись. Графика. Театр. К 100-летию. со дня рождения художницы. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Спб, 2002 
 Русский балет: Энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия; Согласие, 1997. — 632 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85370-099-1
 Театральная энциклопедия в 6 т. Советская энциклопедия.
 Т. Г. Бруни на сайте «Русская живопись»

Персоналии:Александринский театр
Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Сценографы Пермского театра оперы и балета
Сценографы Михайловского театра
Сценографы Мариинского театра
Художники-постановщики СССР
Художницы СССР
Персоналии:Блокада Ленинграда
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники Санкт-Петербурга
Художницы русского авангарда
Татьяна